Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Weltmeister)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (2. Runde)
  Tao Jiaming / Tian Qing (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Xu Chen / Ma Jin (Vizeweltmeister)
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing (Viertelfinale)
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (2. Runde)
  Fran Kurniawan / Pia Zebadiah (2. Runde)
  Nathan Robertson / Jenny Wallwork (2. Runde)
  Lee Sheng-mu / Chien Yu-chin (Achtelfinale)
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (Achtelfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Achtelfinale)
  Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk (Achtelfinale)
  Shintaro Ikeda / Reiko Shiota (Achtelfinale)
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta (Achtelfinale)

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011 Mixed
Weltmeisterschaft 2011
Weltmeisterschaft 2011/Mixed
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena